White Sands kan syfta på följande platser:

White Sands nationalpark – en nationalpark i New Mexico i USA.
White Sands Missile Range – ett skjutfält i New Mexico i USA.

Kanada 

 White Sands (strand), Ontario,

USA 

 White Sands (ort), New Mexico, Doña Ana County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar